Атлахко има више значења:

 Атлахко (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Атлахко (Сочијатипан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Атлахко (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Атлахко (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Атлахко (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику